Павел Баев:
 Баев, Павел Ильич (1904—1972) — капитан промысловых судов, депутат ВС РСФСР.
 Баев, Павел Никитич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 8439; 26 ноября 1850.